All Yours – album di Crystal Kay del 2007
 All Yours – album degli Astro del 2021